Села:
 Шаповалівка — Сумська область, Конотопський район
 Шаповалівка — Сумська область, Охтирський район
 Шаповалівка — Харківська область, Дергачівський район
 Шаповалівка — Чернігівська область, Борзнянський район